Саирме:

 Саирме — оздоровительный курорт, расположен южнее города Кутаиси, в Багдадском муниципалитете края Имеретия в Грузии.
 Саирме — грузинская натуральная столовая, лечебно-столовая и лечебная минеральная вода.
 Саирме — село в Грузии, входит в состав Адигенского муниципалитета края Самцхе-Джавахети.